Athidvärglärka (Alaudala athensis) är en fågel i familjen lärkor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Athidvärglärkan förekommer i södra Kenya och norra Tanzania. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Ofta behandlas den som en underart till somaliadvärglärka (A. somalica).

Släktestillhörighet 
Dvärglärkorna placerades tidigare tillsammans med korttålärkorna i Calandrella. Genetiska studier visar dock att dvärglärkorna är närmare släkt med exempelvis kalanderlärka i Melanocorypha.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn syftar på Athifloden, Kenyas näst längsta flod.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen